Осада Берген-оп-Зома:

 Осада Берген-оп-Зома (1588)
 Осада Берген-оп-Зома (1622)
 Осада Берген-оп-Зома (1747)

Осады по городам